EasyPeasy (anciennement Ubuntu Eee) est une distribution GNU/Linux dérivée d'Ubuntu. Elle devait son nom à la gamme de netbooks Eee PC de la marque ASUS, à laquelle elle est particulièrement adaptée.

Présentation 
EasyPeasy conserve l'environnement graphique d'Ubuntu par défaut, c'est-à-dire Gnome.

Sa particularité graphique est d'être dotée d'un menu nommé NBR (Netbook Remix), faisant office de bureau. Ce menu est séparé en trois colonnes :
 À gauche, les éléments présents dans le menu Gnome.
 Au milieu, la sous-section de l'élément de la colonne de gauche sélectionné.
 À droite, plusieurs éléments permettant d'accéder aux dossiers disponibles dans la partie « Raccourcis » du menu Gnome.

Les fenêtres sont adaptées à la taille réduite des écrans de netbooks (généralement 9 ou 10 pouces).

Fonctionnement 
EasyPeasy peut être utilisée comme une distribution live (c'est-à-dire sans installation, directement depuis une clé USB) ou être installée de façon normale. L'installation est facile et aboutit à un fonctionnement satisfaisant de l'ensemble de l'ordinateur.

Selon les modèles d'ordinateurs, certaines fonctionnalités (par exemple la webcam, le Wi-Fi, l'enregistreur de son) peuvent nécessiter des manipulations techniques pour fonctionner correctement. Cependant, sur certains modèles récents (l'Eee PC 1000H par exemple, lancé en 2008), aucune configuration particulière ne semble nécessaire au bon fonctionnement de la machine.

En 2012, Jon Ramvi, le créateur de EasyPeasy a mis au point une nouvelle mouture : EasyPeasy 2.00 basée sur Ubuntu 12.04. Cette version était particulièrement adaptée aux netbooks d'Asus et d'Acer, la présentation était très belle, on pouvait modifier le bureau comme on le voulait, et la version était très stable. Seulement, depuis le , Ubuntu 12.04 n'est plus suivi et de ce fait, EasyPeasy 2.00 devient obsolète, s'il est installé, avant le , aucun problème, il continue à marcher comme avant, mais il est impossible d'y ajouter un logiciel. L'installer actuellement n'a plus aucun intérêt, car il est impossible d'y mettre les nouveaux paquets indispensables pour lire les films ou les vidéos.

Voir aussi

Articles connexes 
 Ubuntu Netbook Remix

Liens externes 
  Site officiel
  Forum officiel

Distribution dérivée d'Ubuntu
Distribution Linux pour netbook